Po (voorwerp)
Een volksnaam voor Haagwinde (pispotje)
Urinoir